A Rádio Cova da Beira (RCB) é uma estação de rádio de Portugal, constituída em 18 de junho de 1986.

Cobre os seguintes concelhos: Fundão, Covilhã, Belmonte, Penamacor, Idanha-a-Nova, Castelo Branco e Oleiros.

Ligações externas 
 

Estações de rádio de Portugal
Estações de rádio fundadas em 1986
Fundações em Portugal em 1986